Pável Ernesto Isa Contreras, es un Economista, Académico e Investigador Dominicano que actualmente ocupa el cargo de Ministro en el  Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo.

Formación 
Pável Ernesto Isa Contreras es licenciado en Economía en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo donde se graduó en el año 1988.  También, posee una maestría en Política Económica de la Universidad Nacional de Costa Rica, en 1994. Y es doctor en Economía por la Universidad de Massachusetts Amherst en 2003. Ha sido un importante investigador para diversos organismos internacionales y docente en diversas universidades de la República Dominicana.

Referencias 

Alumnado del Instituto Tecnológico de Santo Domingo
Economistas de la República Dominicana